Lo stadio François Coty (in francese stade François Coty), chiamato colloquialmente stadio Timizzolo (in corso stadiu Timizzolu), è lo stadio del club principale di Ajaccio. La sua capacità è attualmente 8219 posti a sedere.

Storia 
Inaugurato il 1º dicembre 1969 con il nome di Parco dello Sport ACA, lo stadio è sempre stato conosciuto come "il Timizzolo". Esso inizialmente aveva una capacità di 12.000 spettatori con 6.000 posti a sedere.

Galleria d'immagini

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

A.C. Ajaccien
Coty